Akrone est une maison horlogère française, dont le siège est situé à Nantes. L’entreprise fut fondée en 2015 par deux amis, Erwan Kerneur et Jean-François Kerboul.

Particulièrement active dans le domaine militaire, la marque réalise différents partenariats afin de proposer des montres techniques, personnalisables et répondant aux différents besoins des unités de l'armée.

Les origines  

L’entreprise Akrone est née en 2015, elle propose des montres en séries limitées, assemblées en France, et dotées d’un mouvement mécanique automatique. 

Afin de démarrer, l’entreprise fait appel au financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Elle réutilisera à plusieurs reprises ce système de financement afin de lancer de nouvelles collections de montres.

Faits marquants

Métiers d’art  

En 2018, la marque Akrone, le graveur français Thomas Brac de La Perrière, le maître cireur Pierre-Yves Ringuedé et l'Atelier Saint Loup réalisent un partenariat dans le but de promouvoir l’artisanat français. En résulte une série limitée basée sur le modèle K-04 avec les boîtiers de la montre gravé à la main.    

La marque refera un partenariat avec Thomas Brac de La Perrière, afin de proposer une série limitée sur le modèle C-04 Blasonantes. À  travers ce modèle, les clients ont pu concevoir des blasons personnalisés et sur mesure en fonction des armoiries de leurs familles, de leurs villes, métiers ou passions. Ces différents blasons ont été modernisés et gravés à la main par le graveur dans des plaques en or.

Projets spéciaux et militaires  
La marque Akrone a réalisé des partenariats et collaborations avec différents régiments militaire, pilotes de lignes, plongeurs de l'extrême, corporations, marins et skippers 

La marque a notamment travaillé avec : 

- ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre) 

- Air France

Solitaire du Figaro 
En 2022, pour la 53e édition de la course de voile, La Solitaire du Figaro, la maison horlogère nantaise est devenue le chronomètre officiel de l'épreuve ainsi qu’un des fournisseurs officiels de la course.  

Pour l’occasion, la marque a développé un nouveau modèle de montre, la C-02 Solitaire du Figaro.

Modèles remarquables

C-02  
La C-02 est la plongeuse de la marque, lancée en 2020 et développée en collaboration avec l’armée française. Étanche à 300 mètres, en acier 316L, elle est dotée d'un verre saphir, d'une lunette uni-directionnelle, et d'un mouvement automatique japonais Miyota 9015. Certains modèles possèdent une lunette traitée au Luminova. Elle est initialement déclinée en 2 modèles : Standard, et Compressor.

En 2022, la marque propose une nouvelle version de la C-02, orientée marine/régate. Ce nouveau modèle gagne un mouvement suisse ainsi qu'une complication date, mais perd son étanchéité 300m pour un 100m/10ATM. Le boitier passe de 39mm à 41mm.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Entreprise ayant son siège à Nantes
Entreprise d'horlogerie ayant son siège en France